Sedam tjelesnih djela milosrđa:

 Gladna nahraniti.
 Žedna napojiti.
 Siromaha odjenuti.
 Putnika primiti.
 Bolesna i utamničenika pohoditi.
 Roba otkupiti.
 Mrtva pokopati.

Kršćanski nauk